Гамаза (значения):

 Гамаза — река в России, в республике Башкортостан и в Челябинской области.
 Гамаза (хамаза; ; храбрость, доблесть):
 «Большая гамаза» — сборник старинных арабских песен, преимущественно героических, составленный Абу Темамом (IX век).
 «Малая гамаза» — сборник поэзии дидактического характера, составленный арабским поэтом Аль-Бухтури (ум. 897); хранился в рукописи в Лейдене.

См. также 
 Гамазов
 Гамезо